Le Feu est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Feu () est un roman italien de Gabriele D'Annunzio (1900) ;
 Le Feu () est un film muet italien réalisé par Giovanni Pastrone tiré du roman de Gabriele D'Annunzio sorti en 1916 ;
 Le Feu est un roman français d'Henri Barbusse, Prix Goncourt (1916) ;
 Le Feu (Aag) est un film indien de Raj Kapoor (1948) ;
 Le Feu est une chanson de Johnny Hallyday parue en 1973 (album Insolitudes) ;
 Le Feu est un EP du groupe de rap IAM (1994).

Voir aussi